Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2000 byl 9. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Svůj druhý titul vybojoval tým Araks Ararat FC.

Tabulka 

Poznámky
  1  Klub byl po sezóně přestěhován do Jerevanu, kde vznikl FC Spartak Jerevan.

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2000
Fotbal v Evropě v roce 2000
Sport v Arménii v roce 2000